Algernon Seymour, VII duque de Somerset (11 de noviembre de 1684 – 7 de febrero de 1750), llamado conde de Hertford hasta 1748, fue un soldado, político y terrateniente inglés.

Orígenes
Seymour era el único hijo de Charles Seymour, VI duque de Somerset, y su primera mujer, Lady Elizabeth Percy, baronesa Percy  por derecho propio y única hija de Joceline Percy, XI conde de Northumberland.

Vida pública
Seymour fue miembro del parlamento por Marlborough entre 1705 y 1708, y por Northumberland desde ese año hasta 1722. Desde 1740 a 1750 fue Coronel de la Caballería Real.  Fue Lord Teniente de Sussex desde 1706  y Custos Rotulorum de Wiltshire desde 1726. En 1737, fue nombrado Gobernador de Menorca hasta que en 1742 fue nombrado Gobernador de Guernse. Por último, sucedió a su padre como duque en 1748.

Patrimonio
El único hijo varón de Algermon murió sin descendencia en 1744. Cuatro años después, fue nombrado Barón Warkworth y  conde de Northumberland, reconociendo el derecho de sucederle de su yerno Sir Hugh Smithson, con intención de que la mayor parte del caudal hereditario recayese en sus descendientes. Al mismo tiempo fue nombrado  Barón de Cockermouth y conde de Egremont, con sus sobrinos Sir Charles Wyndham y Percy Wyndham-O'Brien, el título de Egremont vhabía sifo creado anteriormente para un Percy, Thomas Percy, I barón de Egremont.

Familia
En 1713, Somerset se casó con Frances Thynne, hija de Henry Thynne (1675–1708) y nieta de Thomas Thynne, I vizconde de Weymouth. A su vez, Thomas Thynne era primo de "Tom de los Diez Mil", segundo marido de la madre de Algernon. De este matrimonio nacieron::

George Seymour, Viscount Beauchamp (11 de septiembre de 1725 – 11 de septiembre de 1744), premurió a su padre sin haberse casado.
Elizabeth Percy, baronesa Percy suo jure (26 de noviembre de 1716 – 5 de diciembre de 1776), casada con Sir Hugh Smithson, más tarde II conde de Northumberland jure uxoris y I duque de Northumberland.

Algernon murió en 1750 y fue enterrado en la Abadía de Westminster. Él era uno de los terratenientes más ricos, por lo que su muerte sin herederos con llevó una basta repartición de patrimonio: el título ducal pasó a un pariente lejano, Edward Seymour, VIII duque de Somerset;  el condado de Nothumberland y los estados tradicionales de la familia Percy fue dado a su hija y su yerno; mientras que Petworth, en Sussex, fue heredado por Charles Wyndham, II conde de Egremont.

Ancestros

Notas y referencias

Políticos de Inglaterra del siglo XVIII
Nobles de Inglaterra del siglo XVII
Nobles de Inglaterra del siglo XVIII
Duques de Somerset